Bijapur (stad), een stad in de Indiase deelstaat Karnataka
Bijapur (district), het district waar bovengenoemde stad binnen valt
Sultanaat Bijapur, een vroeger sultanaat waar bovengenoemde stad de hoofdstad van was
Bijapur (dialect), het dialect van het Kannada genoemd naar bovengenoemde stad